Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 175-ös, továbbá 175É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 175-ös busz (Budapest)
 175É busz (Budapest)megszűnt